Bananas může být:

 Bananas (album) – album skupiny Deep Purple
 původní název filmu Banáni režiséra Woodyho Allena
 Bananas!* – švédský dokumentární film